Montecalvesi – abitanti di Montecalvo Irpino
Montecalvesi – abitanti di Montecalvo Versiggia
Montecalvesi – abitanti di Montecalvo in Foglia